Мю́ккянен () — финская фамилия. Известные носители:
 Мюккянен, Кай (род. 1979) — финский политик, депутат Парламента Финляндии.
 Мюккянен, Томи (род. 1974) — финский рок-музыкант, певец, лидер группы Battlelore с 2004 года.